Bieliźniarka – mebel do przechowywania bielizny
 Bieliźniarka – zawód, kobieta szyjąca bieliznę